Сеара — штат в Бразилии
 Сеара (футбольный клуб) — футбольный клуб в Форталезе
 Сеара (футболист), полное имя Маркос Венансио де Албукерке